FK Palanga (Futbolo klubas "Palanga") je bijo profesionalni nogometni klub iz Palanga u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 2011. godine.

U elitnom razredu je od 2018. godine.

Uspjesi 
Pirma lyga (D2) 
prvak (1): 2017.
Antra lyga (D3) 
prvak (1): 2011.

Sezoni

Boje kluba 
 Žuto/plava.

Stadion 
Palanga domaće utakmice igra na Palangos centrinis stadionas, čiji je kapacitet 1.400 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  Kęstutis Ivaškevičius (2016)
  Lukman Haruna (2018)
  Marijan Ćorić (2019)

Treneri 
  Valdas Trakys (2014. – 2018.)
  Artiom Gorlov (2019.)
  Viačeslav Geraščenko (2019.)
  Algimantas Briaunys (2019.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Oficialna FK Palanga str. 
 A lyga str.

Palanga